Gemeiner Birnenblattsauger (Cacopsylla pyri)
 Großer Birnenblattsauger (Cacopsylla pyrisuga)
 Kleiner Birnenblattsauger (Cacopsylla pyricola)